Az egri 113-as jelzésű autóbusz az Ipari Park és a Tesco áruház között közlekedik. A viszonylatot a Volánbusz üzemelteti.

Története 
2022. január 1-jén a város buszhálózata jelentősen átalakult, ennek keretében a 13-as bizonyos indulásai az Ipari Parkig hosszabbodtak és 113-as jelzést kaptak.

Útvonala

Megállóhelyei 
Az átszállási kapcsolatok között a javarészt azonos útvonalon közlekedő 13-as busz nincs feltüntetve.

|-
|0||Ipari Parkvégállomás||23
|align=left|
|-
|∫||Mátyás király út||19
|align=left|
|-
|∫||Veres Péter út||18
|align=left|
|-
|4||Tompa utca||17
|align=left|
|-
|6||Aradi út||16
|align=left|
|-
|7||Nagyváradi út||15
|align=left|
|-
|8||Galagonyás utca||14
|align=left|
|-
|∫||Széna tér||13
|align=left|
|-
|10||Vasútállomás, bejárati út||∫
|align=left|
|-
|12||Koháry út||11
|align=left|
|-
|14||Agria Park||9
|align=left|
|-
|16||Bartakovics út||7
|align=left|
|-
|17||Kisasszony temető||5
|align=left|
|-
|18||Garzonház||4
|align=left|
|-
|20||Hőközpont||∫
|align=left|
|-
|22||Tiba utca||∫
|align=left|
|-
|23||Felsőváros||∫
|align=left|
|-
|∫||Kővágó tér||3
|align=left|
|-
|∫||Shell kút||2
|align=left|
|-
|24||Tesco áruházvégállomás||0
|align=left|
|}

Jegyzetek

Források

Eger autóbuszvonalai